Huang-Taiji
Huang Hua
Huang Liping
Huang Mandan
Huang Mei Shun

Desambiguações de antropônimos